Clear Lake es el nombre de dos localidades en el estado de Washington, EE. UU.:

 Clear Lake (condado de Pierce, Washington)
 Clear Lake (condado de Skagit, Washington)